Соревнования по футболу среди мужских команд на XXVI летней Универсиаде в Шэньчжэне прошли со 11 по 22 августа 2011 года.

В турнире приняли участие 16 команд, распределённые на предварительном этапе на 4 группы по 4 команды. В каждой из групп команды сыграли друг с другом по одному матчу. Две лучшие команды из каждой группы продолжили борьбу за места с 1 по 8 по системе плей-офф. Команды, занявшие 3 и 4 места в группах, разыграли места с 9 по 16.

Составы 

Россия: 1. Зайцев, 2. Друковский, 3. Мищенко, 4. Никитинский, 5. Новосельцев, 6. Бочаров, 7. Песегов, 8. Малеев, 9. Рыжов, 10. Игнатович, 11. Нуров, 12. Назаров, 13. Кожевников, 14. Бортник, 15. Гогичаев, 16. Правило, 17. Мамедов, 18. Буданов, 19. Горелов, 20. Горбатенко, гл. тренер Игорь Шалимов.

Групповой этап

Группа A

Группа В

Группа С

Группа D

Плей-офф

За 1-8 места

За 5-8 места

За 9-16 места

За 13-16 места

Примечания

Ссылки 

 UNIVERSIADE 2011 SHENZHEN футбол 

Летняя Универсиада 2011
Футбол на летних Универсиадах
2011 год в футболе
Универсиада